Sinjang-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sinjang-dong, Hanam, stadsdel i Hanam, Gyeonggi, 
 Sinjang-dong, Osan, stadsdel i Osan, Gyeonggi, 
 Sinjang-dong, Pyeongtaek, stadsdel i Pyeongtaek, Gyeonggi,